Чемберлен, Чеймберлин, Чеймберлейн () — фамилия. Известные носители:

 Чемберлен, Алан (1943—2021) — английский профессиональный рефери снукера и английского бильярда.
 Чемберлен, Азария (июнь 1980 — август 1980) — австралийская девочка, погибшая в результате нападения собаки динго.
 Чемберлен, Джозеф (1836—1914) — государственный деятель Великобритании, отец Невилла Чемберлена и Остина Чемберлена.
 Чемберлен, Джозеф Остин (1863—1937) — государственный деятель Великобритании; сын Джозефа Чемберлена, брат Невилла Чемберлена.
 Чемберлен, Джон (1927—2011) — американский художник.
  (; 1903—1995) — американский писатель.
 Чемберлен, Джошуа (1828—1914) — американский военный, губернатор штата Мэн.
 Чемберлен, Дирки (род. 1986) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 
 Чемберлен, Оуэн (1920—2006) — американский физик, член Национальной АН США, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Чемберлен, Ричард (род. 1934) — американский актёр.
 Чемберлен, Сэмюэль (1829—1908) — американский военный деятель, художник.
 Чемберлен, Уилт (1936—1999) — американский баскетболист.
 Чемберлен, Хьюстон Стюарт (1855—1927) — британский (с юных лет жил в Германии, писал по-немецки, германский подданный с 1916) теоретик «нордического» и «арийского» расизма, зять Рихарда Вагнера.

 Питер Чемберлен — имя двух братьев-врачей: Питер-старший (1560—1631) и Питер-младший (1572—1626). Знамениты тем, что создали акушерские щипцы уникальной и очень продвинутой для своего времени конструкции.
 Чемберлен, Питер третий (1601—1683) — английский врач-акушер, сын Питера Чемберлена-младшего.

См. также 
 Лорд Чемберлен (должность)
 Чемберлин
 «Наш ответ Чемберлену»

Примечания